Sidareja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sidareja (distriktshuvudort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Desa Sidareja, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar